Sunset má více významů:

sídla v USA
 Sunset (Arizona) – zaniklá obec v Arizoně
 Sunset (Arkansas) – město v Arkansasu
 Sunset (Florida) – obec na Floridě
 Sunset (Louisiana) – město v Louisianě
 Sunset (Nevada) – vesnice v Nevadě
 Sunset (Texas) – vesnice v Texasu
 Sunset (Utah) – město v Utahu

filmy
 Sunset, česky Západ slunce – americký akční film z roku 1988